Klippel ist der Familienname folgender Personen: 

 Christian Klippel (* 1955), deutscher Schriftsteller
 Christoph Klippel (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Diethelm Klippel (1943–2022), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ernst Klippel (1872–1953), deutscher Architekt und Orientalist
 Georg Heinrich Klippel (1801–1878), deutscher Pädagoge, Historiker und Schriftsteller
Heike Klippel (* 1960), deutsche Film- und Medienwissenschaftlerin
 Hermann Klippel (1896–1960), deutscher Mundartdichter
 Maurice Klippel (1858–1942), französischer Neurologe und Psychiater
 Robert Klippel (1920–2001), australischer Bildhauer und Zeichner